Seis navíos de Marina Real Británica han llevado el nombre de la mitológica reina de Esparta Leda.

 . Fragata de Primera Línea de 36 cañones. Hundida.
 . Fragata de Primera Línea de 38 cañones. Naufragio. Participó activamente durante las Guerras Napoleónicas. 
 . Fragata de Primera Línea de 36 cañones. Vendida en 1817.
 . Fragata de Primera Línea de 46 cañones. Vendida en 1906.
 . Lancha torpedera, convertida a dragaminas en 1909 y vendida en 1920.
 . Dragaminas de la clase Halcyon, hundido el 20 de septiembre de 1942 por el submarino alemán U-435.

Nombres de buques británicos